Nageler ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Nageler (1943–2017), deutscher Bildhauer
 Daniel Nageler (* 1986), österreichischer Eishockeyspieler
 Raphael Nageler (* 1998), österreichischer Fußballspieler